Молодых — русская фамилия. Известные носители:

 Молодых, Николай Тихонович (1924—1997) — полный кавалер ордена Славы.
 Молодых, Нина Тимофеевна (род. 1950) — советский и российский художник.
 Молодых, Павел Петрович (1915—1997) — Герой Советского Союза.
 Молодых, Станислав Семёнович (1942—2003) — советский и российский художник.